В английския език думата пучи (poochie) е умалителната форма на жаргонната дума pooch, значеща куче (за котка галеното название е pussy).

Пучи (Peanuts) 
Пучи е героиня от поредицата карикатури „Фъстъци“ на Чарлс М. Шулц. Дебютът ѝ е на 7 януари 1973 година. Първата ѝ поява е препечатана в колекцията Thompson is in Trouble, Charlie Brown. Пучи е русокосо момиченце, което си играе със Снупи, когато той е малък. Тя е първата, която използва цялото име на Чарли Браун. Снупи дълго се сърди на Пучи, защото тя го замества с друго куче в Daisy Hill Puppy Farm и така и не се връща, за да го види.

Пучи (играчка от 1980-те) 
Пучи е популярна играчка на „Мател“ от 1980-те години - бяло куче с розови уши и лапи, което носи лилави очила и може да прави необикновени неща, като например да кара кола и да говори. Обикновено е плюшена играчка или пластмасова кукла с уши, които могат да се решат. Образът му се появява на книги, несесери, спално бельо и други. За него има телевизионни сериали, специални епизоди и филм.

Пучи („Семейство Симпсън“) 
Пучи е името и на герой от „Шоуто на Заядливко и Хапливко“ в анимационния телевизионен сериал „Семейство Симпсън“. Озвучен е от Хоумър Симпсън. Когато популярността им залязва заради тази на Пучи, той е изгонен от шоуто.

Герои от „Фъстъци“